Jeronimense – abitanti di São Jerônimo da Serra
Jeronimense – abitanti di São Jerônimo